Dannebrog (orthographié jusqu'au milieu du  Danebrog)  est le nom du drapeau du Danemark.

Il peut aussi faire référence à : 
 Ordre de Dannebrog (en danois Dannebrogordenen), une décoration du Danemark.
 Kongeskibet Dannebrog, premier yacht royal du Danemark (1879-1932), nommé d'après le drapeau.
 KDM Dannebrog, second et actuel yacht royal du Danemark.
 Dannebrog, une ancienne frégate danoise.
 Dannebrog, un village du Nebraska (États-Unis).
 Dannebrog Rederi A/S, une compagnie maritime danoise.
 Île Dannebrog, une île du Groenland.